Il doppio del torneo di tennis Sarasota Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Krulevitz e Ilie Năstase che hanno battuto in finale John James e Keith Richardson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bill Scanlon /  Van Winitsky (semifinali)
 Andrew Jarrett /  Jonathan Smith (primo turno)

 Steve Krulevitz /  Ilie Năstase (campioni)
 John James /  Keith Richardson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sarasota Grand Prix 1979